

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 После 675 — Возвышение Аргоса при царе Фидоне.
 675—674 — Милетские колонисты вторично заселили Кизик.
 675—673 — Войны ассирийцев в юго-восточной Малой Азии, Финикии, а также с Египтом. Баал, царь Тира, переходит на сторону фараона Тахарки. Тахарке удаётся не пропустить ассирийцев вглубь Египта.

Китай 
 19-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна. В «Чуньцю» никакие события, связанные с изгнанием вана, не упомянуты вовсе.
 (по гл.39 «Ши цзи» — 676 год) В Чжоу Бянь-бо и ещё пять сановников подняли мятеж против вана, так как он сделал их сады своими парками и отнял поля, и призвали на помощь Янь и Вэй. Согласно «Цзо чжуань», первоначально (осенью) мятежники были разбиты, некоторые бежали в Вэнь, а Су-цзы и Туй — в Вэй, а лишь затем (зимой) победили с помощью Янь в Вэй. Вэйский правитель был недоволен тем, что вэйский княжич Цянь-моу жил в Чжоу.
 Яньский правитель, вэйцы и сунцы напали на чжоуского вана, он бежал в Вэнь, а затем поселился в Ли (княжество Чжэн).
 У власти в Чжоу поставили сына Чжуан-вана от наложницы Яо Туя, «везде играла музыка и устраивались танцы», по «Цзо чжуань», Туй угощал сановников.
 Чжэнский Ли-гун встретился с госким Шу и предложил вернуть вана на престол (его речь приведена в эпизоде 11 «Го юй»). По датировке «Го юй», ван был изгнан в 674 году, а вернулся в 672 году.
 Согласно «Гу бэнь чжу шу цзи нянь», весной 675 года (вероятно, 674) Хуэй-ван жил в Чжэн. Чжэнцы украли у него яшму, но она превратилась в черепаху, убивающую людей.
 Умер князь Цай Ай-хоу, пробыв в плену в Чу 9 лет; ему наследовал сын Си (Му-хоу, эра правления 674—646).
 Сунский князь женился на княжне из Вэй — младшей сестре Вэнь-гуна (?).
 Осенью луский гун-цзы Цзе доставил служанок для некоей чэньской жены в Цзюань (согласно комментаторам, для луской княжны, выданной за чэньского князя). Затем луский княжич Цзе заключил договор с князьями Ци и Сун.
 Осенью луская княгиня Цзян поехала в Цзюй.
 Зимой войска Ци, Сун и Чэнь напали на западные границы Лу.

См. также

Примечания